Мосейкин — русская фамилия. Женская форма Мосейкина.

Известные носители 
 Мосейкин, Александр Николаевич (род. 1961) — советский гандболист. 
 Мосейкин, Юрий Никитович (род. 1958) — советский и российский учёный экономист.